

Patronyme 

 Franz Christian Gundlach, photographe de mode allemand (1926-2021)
 Juan Gundlach, naturaliste cubain (1810-1896)
 Robert Gundlach, directeur artistique (cinéma) (1916-2006)
 Robert Gundlach, physicien américain (1926-2010)

Plantes 

 Clusier de Gundlach

Oiseaux 

 Colombe de Gundlach
 Buse de Gundlach

Notes et références